Mässcupen 1970/1971 vanns av Leeds United, England som slog Juventus, Italien i finalen. Det var första gången bortamålsregeln avgjorde finalspelet. Denna säsong var sista gången turneringen spelades, kommande säsong skulle den ersättas av Uefacupen, kontrollerad av Uefa. Då ingen klubb vunnit Mässcupen permanent spelades en Avgörande match om Mässcupens trofé mellan Barcelona, Spanien och Leeds United, England då dessa lag haft störst framgångar i turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1970/1971
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970 i Europa
1971 i Europa